Группа компаний «Рики» (международное название Riki Group) — российская холдинговая компания, одна из ведущих российских компаний в области создания, управления, лицензирования и продвижения анимационных медиабрендов (главным образом мультсериалов). Компания официально начала свою работу в 2010 году, однако фактическая деятельность началась ещё в 2003 году в рамках студии анимации «Петербург», основателями и основными инвесторами которой являются Илья Попов — продюсер, президент Ассоциации анимационного кино России, Анатолий Прохоров — сооснователь анимационной студии «Пилот», бывший художественный руководитель анимационного проекта «Смешарики», и Салават Шайхинуров — художник-постановщик и автор персонажей мультсериала «Смешарики». В портфолио компании входят детские проекты для широкой аудитории, включая такие известные бренды, как «Смешарики», «Фиксики», «Малышарики», «Тима и Тома», и другие.

В составе ГК «Рики» — одноимённый продюсерский центр, две анимационные студии — «Петербург» и «Аэроплан», лицензионное агентство «Мармелад Медиа», издательство детской литературы «Умная Маша», компания-разработчик компьютерных игр «Новые Медиа» и студия по производству детского игрового контента для YouTube «4 Screens».

В период с основания компании (то есть с 2010 года) по февраль 2021 года генеральным директором ГК «Рики» являлся Антон Гришин

В 2020 году в ГК «Рики» произошла смена менеджмента. Управляющим директором группы (первоначально главой управляющего комитета) назначен Марк Завадский, генеральным продюсером — Юлия Николаева, а Илья Попов стал председателем совета директоров группы компаний «Рики».

28 апреля 2022 года Марк Завадский покинул должность управляющего директора группы компаний «Рики». Его сменила Юлия Немчина, ранее занимавшая должность операционного директора группы компаний.

24 января 2023 года создатели Смешариков сообщили о возможных трудностях с производством из-за истечения срока лицензий на западное программное обеспечение, используемое для создания анимации.

Проекты

Анимационные сериалы 
 «Смешарики» (2003) («Петербург»)
 «Мульти-Россия» (2006—2018, 2022) («Аэроплан»)
 «Котополис» (2008) («Петербург»)
 «Фиксики» (2010) («Аэроплан»)
 «Куми-Куми» (2011) («Toonbox»)
 «Белка и Стрелка. Озорная семейка (2011) (КиноАтис)
 «Алиса знает, что делать!» (2013) (в качестве продюсерской компании)
 «Малышарики» (2015) («Петербург»)
 «Тима и Тома» (2015) («Петербург»)
 «Монсики» (2018) («Петербург»)
 «Бодо Бородо» (2020) («Петербург»)
 «Супер МЯУ» (2020) («Петербург»)
 «ДиноСити» (2021) («Петербург»)
 «Панда и Крош» (2021) («Петербург»)
 «Детектив Финник» (2022) («Петербург»)

Полнометражные анимационные фильмы 
 «Смешарики. Начало» (2011) («Петербург»)
 «Смешарики. Легенда о золотом драконе» (2016) («Петербург»)
 «Фиксики. Большой секрет» (2017) («Аэроплан»)
 «Смешарики. Дежавю» (2018) («Петербург»)
 «Фиксики против кработов» (2019) 
 «Плюшевый Бум!» (2021) («Петербург»)
 «Финник» (2022) («Петербург»)
 «Финник 2» (2025)

Спин-оффы мультсериалов «Смешарики» и «Малышарики» 
 «Смешарики. Азбука безопасности» / мини-сериал 2D (2006, 2020)
 «Смешарики. Азбука чтения» / мини-сериал 2D (2009)
 «Смешарики. Азбука доброжелательности» / мини-сериал 2D (2009)
 «Смешарики. Азбука здоровья» / мини-сериал 2D (2009)
 «Смешарики. Азбука прав ребёнка» / мини-сериал 2D (2009)
 «Смешарики. Азбука мир без насилия» / мини-сериал 2D (2011)
 «Смешарики. Пин-Код» / сериал 3D (2011—2017, 2019)
 «Смешарики. Новые приключения» / сериал 3D (2012—2013)
 «Смешалости» (2012—2013)
 «Малышарики. Умные песенки» /музыкальный мини-сериал 3D (2016)
 «Смешарики. Наследники» (2016)
 «Смешарики. Спорт» (2016—2018)
 «Смешарики. Азбука Интернета» / мини-сериал 2D (2017)
 «Смешарики. Азбука финансовой грамотности» / мини-сериал 3D (2017—2020, 2023)
 «Смешарики. Азбука интернета» / мини-сериал 2D (2017)
 «Малышарики. Танцуем и поём!» / музыкальный мини-сериал 3D (2017)
 «Смешарики. Пин-Код. Финансовая грамотность» / мини-сериал 3D (2018-2019)
 «Смешарики. Азбука экологии» / мини-сериал 2D (2018—2019)
 «Смешарики. Азбука цифровой грамотности» / мини-сериал 2D (2019)
 «Смешарики. Азбука недвижимости» / мини-сериал 2D (2020)
 «Смешарики. Азбука профессий будущего» / мини-сериал 2D (2020)
 «Малышарики. Рисуем со Звёздочкой» / мини-сериал 3D (2020)
 «Малышарики. Сказки» / мини-сериал 2D (2020)
 «Малышарики. Давай играть» / мини-сериал 3D (2021)
 «Малышарики. Алфавит» / мини-сериал 3D (2021)
 «Моднюша» / сериал 3D (в разработке)
 «Смешарики. Азбука дружбы народов» / мини-сериал 2D (2022)
 «Синема» (2022)

Анимационное авторское кино студии «Петербург» 
 «Шкафовы» / авторский фильм (2020)
 «Пять минут до моря» / авторский фильм (2018)
 «Теория заката» / авторский фильм (2017)
 «В стороне» / авторский фильм (2015)
 «Люк» / авторский фильм (2015)
 «Пуговица» / авторский фильм (2014)
 «Одна» / авторский фильм (2013)
 «Друзья» /авторский фильм (2012)
 «Дерево детства» / авторский фильм (2009)

Компьютерные игры компании «Новые Медиа» 

 «Шарарам в Стране Смешариков» (2008)
 «Шаранавты. Герои космоса» (2016)
 «Смешарики в мире финансов» (2019)

Награды 
 2007 г. — Илья Попов награждён премией «Шеф года» в номинации «Инновация»
 2008 г. — Указом Президента Российской Федерации создатели проекта «Смешарики» получили Государственную премию РФ в области культуры и искусства
 2012 г. — Илья Попов удостоен премии «Сделано в России» журнала «Сноб» в номинации «Предпринимательство».
 2014 г. — сериал «Фиксики» — обладатель премии «Золотой медвежонок» в номинации «Лучшая мультимедийная продукция для детей»
 2015 г. — новогоднее сказочное мега-шоу «Фиксики: путешествие во времени!» получило премию KudaGo.ru в категории «Лучшее детское мероприятие-2015»
 2016 г. — сериал «Смешарики» номинирован на Премию РБК в категории «Прорыв года»
 2016 г. — Илья Попов вошёл в рейтинг 100 лучших топ-менеджеров Санкт-Петербурга и Ленинградской области, формируемый газетой «Деловой Петербург», и стал обладателем диплома «Лучший медиаменеджер года»
 2016 г. — проект «Фиксики» вошел в десятку лучших премии YouTube Rewind 2015, ежегодно представляющей самые популярные видео на YouTube
 2017 г. — «Тима и Тома» — «Лучший сериал» XII Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале
 2017 г. — сериал «Малышарики» победил в номинации «Лучший анимационный сериал» премии «Мультимир»
 2017 г. — Илья Попов вошел в число номинантов ежегодной премии журнала «Собака.ru» «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»
 2017 г. — студия «Петербург» стала обладателем сразу трёх наград XXV Международного фестиваля анимационного кино «КРОК». Фильм режиссёра Натальи Мирзоян «Пять минут до моря» получил специальный приз «За прочувствованное изложение теории относительности» и «Приз зрительских симпатий», а короткий метр «Теория заката» Романа Соколова отмечен в номинации «За лучший детский фильм».
 2017 г. — кролик Крош из сериала «Смешарики» стал победителем в номинации «Лучший герой российского анимационного фильма» фестиваля анимации «Мультимир — 2017»
 2017 г. — полнометражная анимационная комедия «Смешарики. Легенда о Золотом Драконе» (совместный проект ГК «Рики» и Art Pictures Studio при поддержке Фонда кино) победила в номинации «Главный российский анимационный фильм» Национальной детской премии «Главные Герои — 2017».
 2017 г. — проект «Фиксики» получил премию «Мультимир» в номинации «Лучший анимационный сериал»
 2017 г. — в номинации «Фильм в прокате» награды удостоилась полнометражная анимационная комедия «Смешарики. Легенда о Золотом Драконе» (совместный проект ГК «Рики» и кинокомпании Art Pictures Studio) III Национальной анимационной премии «Икар»
 2018 г. — сериал «Бодо Бородо» назван «Лучшим новым сериалом» на премии «Икар»
 2018 г. — Константин Хабенский, озвучивающий «папу» в сериале «Малышарики» отмечен в номинации «Лучший голос анимационного сериала» премии «Мультимир»
 2018 г. — «Лучшим российским анимационным полнометражным фильмом» премии «Мультимир» стала приключенческая комедия «Смешарики. Дежавю», «Лучшим российским анимационным сериалом» зрители назвали проект «ПинКод»
 2018 г. — сериал «Динозавр Рики» (современное название «ДиноСити») стал победителем в номинации «Анимационный сериал с наибольшим международным потенциалом» Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале
 2018 г. — персонаж Пин из сериала «Смешарики» стал главным российским анимационным героем по итогам национальной детской премии «Главные герои»
 2018 г. — сериал «Фиксики» стал финалистом NCCC Film & Animation Festival
 2018 г. — полнометражный фильм «Фиксики. Большой секрет» стал лучшим мультфильмом года по итогам родительского голосования на сайте TLUM.ru
 2018 г. — полнометражный фильм «Фиксики. Большой секрет» получил награду одиннадцатого Международного фестиваля детского кино в Индии Chinh lndia Кids Film Festival & Forum в номинации «Лучший анимационный художественный фильм» «За отражение современной реальности цифровой среды и её умелое исполнение в анимационной форме»
 2018 г. — полнометражный фильм «Фиксики. Большой секрет» стал лучшим полнометражным фильмом января 2018 на Animation Studio Festival (Колорадо, США)
 2018 г. — полнометражный фильм «Фиксики. Большой секрет» — победитель в категории «Лучшая режиссёрская работа» на международном фестивале Los Angeles independent film festival (США)
 2018 г. — полнометражный фильм «Фиксики. Большой секрет» — победитель международного фестиваля Around films international film festival 2018
 2018 г. — фильм «Фиксики. Большой секрет» стал финалистом Montreal international animation film festival 2018, auckland international film festival 2018
 2018 г. — полнометражный фильм «Фиксики. Большой секрет» — победитель национальной телевизионной премии «Дай пять!» в номинации «Любимый мультфильм»
 2019 г. — сериал «Фиксики» стал обладателем «ТЭФИ-KIDS» в номинации «Лучшая музыка для детской программы /сериала /анимационного фильма» за песню «Рюкзак» из цикла «Фиксипелки»
 2019 г. — Илья Попов стал победителем в номинации «Шеф инновация» в премии «Человек дела»
 2019 г. — проект «Фиксики» получили премию «Мультимир» в номинации «Лучший лицензионный продукт по российскому анимационному фильму. Печатные издания»
 2019 г. — полнометражный фильм «Смешарики. Дежавю» признали лучшим мультфильмом на премии «ТЭФИ-KIDS»
 2019 г. — сериал «Фиксики» — обладатель национальной детской премии «Главные герои» в номинации «Любимая детская песня» за песню «Кто такие фиксики»
 2019 г. — полнометражный фильм «Фиксики. Большой секрет» получил приз Учредителя Второго открытого фестиваля детского и семейного кино «Солнечный остров» Министерства Культуры Республики Крым «Крымская мозаика»
 2019 г. — полнометражная приключенческая комедия «Смешарики. Дежавю» победила в номинации «Любимый мультфильм» III национальной телевизионной премии «Дай пять!» 2019 г. — «Азбука экологии со Смешариками» и сериал «Бодо-путешествия» стали победителями конкурса медиагрантов РГО
 2019 г. — проект «Фиксики» получили премию «Мультимир» в номинации «Лучшая песня российского анимационного фильма»
 2019 г. — «Азбука защиты леса со Смешариками» — финалист премии «Золотой медвежонок». Проект «Азбука защиты леса со Смешариками» при участии Greenpeace Россия занял 3 место в номинации «Социальный маркетинговый проект года».
 2019 г. — сериал «Фиксики» обладатель премии «За верность науке» в номинации «Лучший детский проект о науке»
 2020 г. — сериал «Спойлы» — «Как подружиться со своей неудачей» — признан лучшим в номинации «Стартап» премии «Икар»
 2020 г. — многопользовательская детская онлайн-игра «Шарарам» стала лауреатом в номинации «Детский Рунет» «Премии Рунета»
 2020 г. — ГК «Рики» заняла второе место в категории «Компания года» премии «Золотой медвежонок»
 2020 г. — сериал «Смешарики» — бренд-года премии Одиннадцатой национальной премии в сфере товаров и услуг для детей «Золотой медвежонок»
 2020 г. — фильм «Фиксики против кработов» победил в номинации «Лучший полнометражный фильм» юбилейного 25-го Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале с формулировкой «За чуткое и бережное отношение к своему бренду и к его аудитории»
 2020 г. — фильм «Фиксики против кработов» получил национальную детскую премию «Главные герои» в топовой номинации «Главный российский анимационный фильм»
 2020 г. — фильм «Фиксики против кработов» получил «Приз зрительских симпатий» в номинации «Анимация. Полный метр» на Международном фестивале сказочного жанра в детском и семейном кино «Хрустальные ключи» (Алтайский край).
 2021 г. — Илья Попов стал «Продюсером года» по итогам премии «Икар»
 2021 г. — «Фиксики» и «ПинКод» отмечены наградой «За заслуги в изобретательстве и рационализаторстве» Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов
 2021 г. — персонаж Крош из сериала «Смешарики» стал главным российским анимационным героем по итогам национальной детской премии «Главные герои»
 2021 г. — сериал «Бодо Бородо» вошел в конкурс важнейшего международного фестиваля Chicago International Children’s Film Festival и стал победителем индийского фестиваля CHINH INDIA KIDS FILM FESTIVAL
 2022 г. —  полнометражный анимационный фильм «Финник» (реж. Денис Чернова) одержала победу в номинации «Лучший полнометражный анимационный фильм» на II Международном фестивале фильмов для детей и юношества «Герой», проходящем в Красноярском крае с 19 по 23 мая.
 2022 г.  — сериал «Смешарики» — «Здравствуй, мой дневничок!» (реж. Дмитрий Яковенко) признан лучшим в номинации «Эпизод» премии «Икар».

Ссылки 

Компании России